Les Sabots est un opéra-comique de Michel-Jean Sedaine et Jacques Cazotte sur une musique d'Egidio Duni (1768).
Les Sabots est une nouvelle de Guy de Maupassant (1883).

Voir aussi 
 
 Les Sabots d'Hélène, chanson française de Georges Brassens
 Les Sabots en or, film tunisien de Nouri Bouzid

Sabot